El Torneig de Viena 2009, també conegut com a Bank Austria-TennisTrophy 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre del 2009 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009